Каваниси:
 Каваниси (Нара) — посёлок в Японии, находящийся в префектуре Нара.
 Каваниси (Хиого) — посёлок в Японии, находящийся в префектуре Хиого.
 Каваниси (Ямагата) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Хигасиокитама префектуры Ямагата.
 Каваниси, Коё (род. 1959) — японский астроном и первооткрыватель астероидов, родившийся в городе Ако в префектуре Хёго.
 Каваниси — японская авиастроительная компания периода 1928—1945 годов.